Askew ist der Familienname folgender Personen:
 Anne Askew (1521–1546), englische Märtyrerin
 Anthony Askew (1699–1774), britischer Arzt und Büchersammler
 Dave Askew (* 1963), englischer Dartspieler
 Desmond Askew (* 1972), britischer Schauspieler
 Harry Askew (1917–1986), britischer Weitspringer
 Luke Askew (1932–2012), US-amerikanischer Schauspieler
 Oliver Askew (* 1996), US-amerikanisch-schwedischer Automobilrennfahrer
 Reubin Askew (1928–2014), US-amerikanischer Politiker, Gouverneur von Florida (1971–1979)
 Steve Askew (* 1957), englischer Musiker, siehe Kajagoogoo

Askew steht für Orte in den Vereinigten Staaten:
 Askew (Arkansas), im Lee County (Arkansas) – nicht mehr existent
 Askew Heights, im Hillsborough County (Florida)
 Askew (Mississippi), im Panola County (Mississippi)
 Askew (Texas), im Hopkins County (Texas) – nicht mehr existent

Askew steht für weitere geographische Objekte in den Vereinigten Staaten:
 Askew Branch, Fluss im Norden von Elsah Township, Jersey County, Illinois
 Askew Field, Park im Calhoun County (Alabama)
 Askew Park, Park im Cobb County, Georgia
 Askew Pond, See im Hinds County, Mississippi
 Askew Refuge, Park im Tunica County, Mississippi

Askew steht außerdem für
 Askew, Wahlkreis im London Borough of Hammersmith and Fulham, London
 Askew Codex, Manuskript aus dem 3. bis 7. Jahrhundert, siehe Codex Askewianus
 Askew Institute on Politics and Society, University of Florida